HMS Benbow ha sido el nombre utilizado por un total de tres buques de la Royal Navy británica, en memoria del almirante John Benbow:

  fue un navío de línea de 74 cañones construido en 1813.  Fue convertido en pontón para almacenar carbón en 1859 y fue desguazado en 1895.
  fue un acorazado de clase Admiral botado en 1885 y desguazado en 1909.
  fue un acorazado de clase Iron Duke botado en 1913. Participó en la batalla de Jutlandia y fue desguazado en 1931.

Nombres de buques británicos